Machotka ist der Familienname folgender Personen:

 Ewa Machotka, Kunsthistorikerin, Japanologin
 Otakar Machotka (1899–1970), tschechisch-amerikanischer Soziologe
 Pavel Machotka (1936–2019), Maler und Kunstpsychologe